Мансфийлд може да се отнася за:

География 

 Мансфийлд, град в Англия
 Градове в САЩ
 Мансфийлд (Вашингтон)
 Мансфийлд (Кънектикът)
 Мансфийлд (Масачузетс)
 Мансфийлд (Мисури)
 Мансфийлд (Охайо)
 Мансфийлд (Тексас)

Личности 
 Катрин Мансфийлд (1888 – 1923), британска писателка

Спорт 
 ФК Мансфийлд Таун, английски футболен отбор от едноименния град